Сергей Яковлевич Шарыпкин (22 октября 1941, Семипалатинск, Казахская ССР — 19 ноября 2020, Пётркув-Трыбунальский, Польша) — советский, польский и украинский филолог-классик, , антиковед, специалист в области индоевропеистики и микенологии, профессор Университета имени Яна Кохановского в Кельце (филиал в Пётркув-Трыбунальском), редактор научного журнала «Do-so-mo».

Биография 
Сын Якова Шарыпкина, философа, преподавателя университета, и Ольги, преподавательницы английского языка. Семья Шарыпкиных происходила из Мордовии, а семья матери имела польские корни.

Родился в Казахстане, куда его родителей перевели на работу накануне Второй мировой войны. В 1945 году семья Шарыпкиных поселилась в Львове, где молодой Сергей с детства общался на трёх языках: украинском, русском и польском.

После окончания школы (1958) учился в Университете им. Ивана Франко во Львове. Его научным руководителем был проф. Соломон Лурье, советский классический филолог и один из пионеров микенологии. Окончил университет в 1963 году

В 1972 году получил степень кандидата наук (диссертация «Именное склонение языка крито-микенских надписей»), в 1990 году — степень доктора наук («Реконструкция процесса становления древнегреческой падежной системы»).

В 1996—2001 годах работал доцентом в Высшем педагогическом училище в Ольштыне, который впоследствии превратился в Варминско-Мазурский университет в Ольштыне. В 2000 году основал научный журнал «Do-So-Mo» в Ольштыне, который в настоящее время выпускается в г. Пётркув-Трыбунальски. К 2011 году было издано восемь томов этого журнала.

В 2001 году проходил научную стажировку в Греции как стипендиат Фонда А. Онассиса.

С 2002 года работал профессором в Свентокшиской академии в Кельце (филиалы в Пётркув-Трыбунальском), которая в марте 2008 года была преобразована в Естественно-гуманитарный университет им. Яна Кохановского.

Научная деятельность 
Интересы С. Я. Шарыпкина относились к классической филологии и лингвистике. Основными направлениями исследований были:

 микенология (микенская филология), древнейшая греческая эпиграфия ;
 Линейное письмо Б, принципы его функционирования.
 Эгейская цивилизация бронзового века — политические и культурные аспекты;
 стихийные катастрофы древности; «минойское извержение» вулкана на Санторини;
 категория падежа в индоевропейских языках;
 категория грамматического числа, включая двойное число;
 латинская медицинская терминология;
 география древнего мира; античные хорографы, маршруты, перипл.
 история древней культуры;
 история классической филологии и микенологии.

Публиковал научные труды на английском, французском, немецком, польском, русском, украинском и итальянском языках.

Основные работы 

 Памятники древнейшей греческой письменности. Введение в микенологию, , М: Наука, 1988 (соавторы: А. А. Молчанов, В. П. Нерознак).
 Сучасна латинська медична термінологія. Підручник для студентів, Львів 2000.
 Pomponiusza Meli Chorographia czyli Opis kręgu ziemi, Piotrków Trybunalski 2011, s. 245.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Шарыпкин на сайте польской науки

Антиковеды СССР
Антиковеды Украины
Антиковеды Польши
Выпускники Львовского университета
Преподаватели вузов Польши
Персоналии:Пётркув-Трыбунальски
Микенологи